Витория-да-Конкиста:
 Витория-да-Конкиста — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Витория-да-Конкиста — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. 
 «Витория-да-Конкиста» — бразильский футбольный клуб представляющий одноимённый город из штата Баия. См. также